Le tournoi de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2012, classée en catégorie ATP 250 Series, s'est disputée du 9 au .

Jarkko Nieminen remporte le simple messieurs. En finale, il bat Julien Benneteau, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Bob et Mike Bryan.

Faits marquants 
 Le tournoi accueille notamment le  mondial Juan Martín del Potro, le  mondial John Isner et le  mondial Richard Gasquet.
 Jarkko Nieminen joue la finale en simple (alors qu'il est issu des qualifications) et en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2012 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Sydney

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2012
Sydney
Tennis en Australie en 2012
Tennis en janvier 2012